URK kan avse:

 Ungdomens Röda Kors
 Ulricehamns rockklubb